Oxycopis är ett släkte av skalbaggar. Oxycopis ingår i familjen blombaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Blombaggar
Oxycopis